

Cinema
Hand in Hand, film del 1960

Musica
Hand in Hand, singolo dei Beatsteaks del 2004
Hand in Hand, album dei beFour del 2007
Hand in Hand, singolo dei beFour del 2007
Hand in Hand, singolo dedicato alla protesta del gruppo tedesco KRAFTKLUB estratto dall’album In Schwarz del 2014